

Тимоново — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Тимоново — присілок, Солнечногорський міський округ, Московська область